Rodowicz ist der Familienname von

 Jozef Rodowicz (1857–1911), litauischer Orgelbauer, siehe Juozapas Radavičius
 Maryla Rodowicz (* 1945), polnische Pop- und Rocksängerin
 Piotr Rodowicz (* 1954), polnischer Jazzmusiker